Hot Dogs steht für:

 Hot Dogs, bayerische Dixie-Band
 Hot Dogs (Jugendbuch), Jugendbuchserie von Thomas Brezina

Siehe auch:
 Hotdog
 Hot Dogs auf Ibiza